«То́нкий шра́м на люби́мой по́пе» — второй альбом проекта «Оркестр креольского танго» (сайд-проекта Андрея Макаревича), записанный в 2003 году. Основной автор песен — Марк Фрейдкин (некоторые на музыку Сергея Костюхина), исполнителями также выступили Максим Леонидов, Евгений Маргулис, Алёна Свиридова и Татьяна Лазарева.

Список композиций 
 «Брассенс и Бернес» (М. Фрейдкин, исп. А. Макаревич)
 «Универсальная песня на день рождения» (Ж.Брассенс — М. Фрейдкин, исп. А. Макаревич, М. Леонидов)
 «Соседка» (М. Фрейдкин, исп. А. Макаревич, М. Леонидов)
 «Печальный Шура» (С. Костюхин — М. Фрейдкин, исп. А. Свиридова, М. Леонидов)
 «Тонкий шрам на любимой попе» (М. Фрейдкин, исп. А. Макаревич, М. Леонидов, Т. Лазарева)
 «Песня про отца» (М. Фрейдкин, исп. Е. Маргулис)
 «Песня про Машу и её сучку» (М.И. Глинка — М. Фрейдкин, исп. Андрей Макаревич)
 «Бабушка Ревекка» (С. Костюхин — М. Фрейдкин, исп. М. Леонидов)
 «Песня о всеобщей утрате девственности» (С. Костюхин — М. Фрейдкин, исп. А. Макаревич, М. Леонидов, Т. Лазарева)
 «Вонючий скунс» (М. Фрейдкин, исп. А. Макаревич)

Участники записи

Оркестр креольского танго 
 Е. Борец (рояль, клавиши)
 А. Антонов (скрипка)
 А. Бакхаус (аккордеон)
 А. Дитковский (труба)
 С. Хутас (контрабас)
 С. Остроумов (ударные)
 М. Клягин (гитара, мандолина)

Критика 
Альбом вызывал противоречивые отзывы критики: отдавая должное профессионализму участников «Оркестра креольского танго» и разнообразию музыкальных стилей, в которых аранжированы песни альбома, рецензенты отмечали сниженность эстетики текстов Марка Фрейдкина и констатировали, что они придутся по вкусу не всем. Один из критиков при этом заметил, что «проблема в глобальном — и сознательном — разрушении чувства стиля, смешении низкого и высокого. Это зачастую игра на грани фола, пародия, переходящая в пошлый фарс», и на этом фоне выделил «Песню про отца», исполненную Е. Маргулисом.

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Максима Леонидова

Альбомы группы «Оркестр креольского танго»